Ел Тумба има више значења:

 Ел Тумба (Ахакуба), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тумба (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику